Delicado ist der Familienname folgender Personen:

 José Delicado Baeza (1927–2014), spanischer Geistlicher
 Francisco Delicado (ca. 1480 – ca. 1535), spanischer Autor der Renaissance